

Фінкасл — місто, штат Кентуккі
 Фінкасл — місто, штат Вірджинія
 Фінкасл — переписна місцевість, штат Теннессі